Bangwastruikzanger
 Barratts struikzanger
 Bergstruikzanger
 Bleekpootstruikzanger
 Borneostruikzanger
 Bruine struikzanger
 Ceylonese struikzanger
 Chinese struikzanger
 Dalatstruikzanger
 Davids struikzanger
 Fijistruikzanger
 Gabonstruikzanger
 Geelbuikstruikzanger
 Gevlekte struikzanger
 Grande-Comorestruikzanger
 Grauers struikzanger
 Grijsborststruikzanger
 Groene struikzanger
 Grote struikzanger
 Hooglandstruikzanger
 Humes struikzanger
 Japanse struikzanger
 Javaanse struikzanger
 Kaapse struikzanger
 Kameroenstruikzanger
 Kaneelstruikzanger
 Kashmirstruikzanger
 Kinabalustruikzanger
 Kortstaartstruikzanger
 Langstaartstruikzanger
 Luzonstruikzanger
 Madagaskarstruikzanger
 Makirastruikzanger
 Mandells struikzanger
 Mantsjoerijse struikzanger
 Mayrs struikzanger
 Moerasstruikzanger
 Neumanns struikzanger
 Palaustruikzanger
 Roodkopstruikzanger
 Seebohms struikzanger
 Sichuanstruikzanger
 Soendastruikzanger
 Sulawesistruikzanger
 Taiwanstruikzanger
 Taliabustruikzanger
 Timorese struikzanger
 Victorins struikzanger
 West-Himalayaanse struikzanger
 Witvleugelstruikzanger
 Yamdenastruikzanger